Adam Brzostowski (1722–1790) – kasztelan połocki, konfederat barski
 Aleksander Brzostowski (1743–1820) – ostatni kasztelan mazowiecki
 Cyprian Brzostowski (?–1688) – sekretarz królewski, wojewoda trocki
 Edward Brzostowski (1935–2020) – polski polityk, przedsiębiorca i działacz sportowy
 Edwin Brzostowski (1924–1997) – grudziądzki działacz kulturalny
 Emmanuel Brzostowski (?–1689) – pisarz wielki litewski w 1685 roku
 Henryk Brzostowski (1912–1976) – polski agrotechnik
 Jan Władysław Brzostowski (1646–1710) – pisarz litewski, później referendarz litewski
 Józef Brzostowski (ujednoznacznienie)
 Karol Brzostowski (1796–1854) – polski reformator społeczny, właściciel ziemski, twórca Rzeczypospolitej Sztabińskiej
 Konstanty Brzostowski (ujednoznacznienie)
 Ksawery Brzostowski (XVIII w.) – starosta dowgowsk
 Michał Brzostowski (ujednoznacznienie)
 Michał Hieronim Brzostowski (1762–1806) – marszałek szlachty guberni wileńskiej w latach 1801–1805
 Paweł Ksawery Brzostowski (1739–1827) – kanonik wileński
 Stanisław Brzostowski (1732–1782) – wojewoda inflancki
 Wincenty Piotr Brzostowski (1864–1948) – działacz społeczny i niepodległościowy